Joacine Elysees Katar Tavares Moreira
 José Alberto de Vasconcelos Tavares Moreira